Purcelușa Peppa (în ) este o serie britanică de televiziune animată, produsă de Astley Baker Davies în colaborare cu Entertainment One, care a fost difuzată inițial pe data de 31 mai 2004. Programul de televiziune pentru copii este difuzat pe canalul 5 și Nick Jr. în Marea Britanie, Nickelodeon / Nick Jr. în SUA, ABC 4 Kids în Australia și Discovery Kids în America Latină, inclusiv Brazilia. În prezent, Purcelușa Peppa are șapte sezoane, iar un episod durează cinci minute. În România, serialul este difuzat pe Nick Jr. și Minimax.

Premisă 
Spectacolul se învârte în jurul personajului Peppa, un porc femelă antropomorfizată, împreună cu familia și prietenii ei. Fiecare dintre prietenii săi fac parte din specii diferite de animale și sunt de aceeași vârstă ca și ea. Episoadele au tendința să includă activități de zi cu zi precum: participarea la grupurile de joacă, înotul, vizita la bunici, verișoare, mersul pe terenul de joacă sau plimbări cu bicicleta. Personajele poartă haine, locuiesc în case și conduc autoturisme, dar prezintă și unele caracteristici ale animalelor pe care se bazează. Peppa și familia ei grohăie ca niște porci adorabili în timpul conversațiilor pe care le țin în limba engleză. Celelălte animale emit sunetele corespunzătoare speciei atunci când vorbesc, iar unele dintre ele prezintă și alte caracteristici reprezentative. Deși personajele principale - mai ales mamiferele - sunt antropomorfizate, alte personaje animale, precum Tiddles - broasca țestoasă, Polly - papagalul și rațele, nu sunt.

Personaje

Purcelușii 
 Purcelușa Peppa
 Purcelușul George
 Purcelușa mamă
 Purcelușul tată
 Purcelușul bunic
 Purcelușa bunică
 Purcelușa mătușă
 Purcelușa Chloe
 Bebelușul Alexander
 Purcelușa mătușă Dottie

Iepurașii 
 Iepuroaica Rebecca
 Iepurașul Richard
 Doamna iepuraș
 Iepuroaica mamă
 Iepurașul tată
 Iepurașul bunic
 Rosie și Robby

Episoade

Parcul Tematic Peppa Pig World 
Peppa Pig World este un parc tematic de familie situat în New Forest, Hampshire și a fost deschis pe 9 aprilie 2011 la Paultons Park, Hampshire, Marea Britanie. Parcul are zone de joacă în interior, un Aqua Park și mai multe clădiri tematice.

Referințe

Legături externe 
 
 

Seriale de televiziune din 2004
Seriale de animație
Minimax